

Speelwijze 
Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (Best-of-Five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Een landenwedstrijd winnen levert 2 punten op. Verliezen levert 1 punt op. Niet spelen of opgeven levert 0 punten op. Bij gelijk puntenaantal wordt voor die teams gekeken naar onderling behaalde punten, setratio, gameratio en ten slotte puntenratio. Als dat geen winnaar oplevert bepaalt het lot. Als er nog twee of meer teams met een gelijke stand overblijven wordt het voorgaande herhaald zonder de uitgehaalde winnaar. Net zo lang tot de rangschikking bekend is.

In de groepsfase worden de vier groepswinnaars rechtstreeks voor de kwartfinale geplaatst (ze krijgen een  voor de achtste finale. De nummers twee en drie worden geplaatst voor de achtste finale. De afvallers (de nummers vier, vijf en zes) spelen nog onderling om de plaatsen 13-24 (hier niet opgenomen).

Zoals gebruikelijk in tafeltennis wordt er geen wedstrijd om de derde plaats gespeeld. De winnaar wint goud, de verliezend finalist zilver en de verliezers van de halve finales beiden brons.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-out fase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Tafeltennis in 2016
Sportevenement in Kuala Lumpur
Tafeltennis